Појам Волчна Јама може се односизи на:
 Волчна Јама (Шмартно при Литији), насељено место у општини Шмартно при Литији, Република Словенија
 Волчја Јама (Требње), насељено место у општини Требње, Република Словенија